

Musica 
 Singolo – pubblicazione musicale contenente da uno a tre brani
 Singolo – album di Miguel Bosé del 1981

Scienze umane 
 Singolo – sinonimo di individuo
 Singolo – in filosofia, categoria in cui l'individuo ha valore supremo

Sport 
 Singolo – nel canottaggio, competizione con un'imbarcazione per un solo vogatore
 Singolo – nel tennis e nel tennistavolo, incontro tra due giocatori (in contrapposizione al doppio)
 Singolo – nella vela, equipaggio composto da una sola persona

Videogiochi 
 Giocatore singolo – modalità di gioco con una sola persona

Pagine correlate 
 Single